Dicholobodigitus är ett släkte av svampar. Dicholobodigitus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dicholobodigitus